Curjel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Curjel (1896–1974), deutschschweizerischer Regisseur, Theaterdirektor und Journalist
 Robert Curjel (1859–1925), deutscher Architekt